9 miejscowości w Polsce
 Natalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień
 Natalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Natalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Natalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Natalin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Natalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, siedziba gminy Adamów
 Natalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Natalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Natalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków

 Części miejscowości

 Natalin – część wsi Jamnice w woj. wielkopolskie pow. kaliskim gm. Brzeziny
 Natalin – część wsi Korczyska w woj. łódzkie pow. łaski gm. Sędziejowice
 Natalin – część wsi Wygoda woj. mazowieckie pow. zwoleński gm. Policzna
 Natalin – część miasta Otwock woj. mazowieckie pow. otwocki gm. miejskiej Otwock

 Miejscowość na Ukrainie
 Natalin – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim

 Inne
 Zakłady Przemysłowe Garbarskie „Natalin”